Semiothisa signaria är en fjärilsart som beskrevs av Hübner 1800-1808. Semiothisa signaria ingår i släktet Semiothisa och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
signaria